Daniel Jones peut désigner :
 Daniel Jones (1881-1967), un phonéticien britannique ;
 Daniel Jones (1912-1993), un compositeur britannique ;
 Daniel Jones (né en 1973), un musicien britannique ;
 Daniel Jones (né en 1997), un joueur de football américain.